Damernas jaktstart i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 16 februari 2010. Tävlingen vanns av silvermedaljören från sprinten, Magdalena Neuner från Tyskland. Tvåa kom segrarinnan från sprinten, slovakiskan Anastasia Kuzmina. Bronset tog fransyskan Marie-Laure Brunet. Anna Carin Olofsson-Zidek och Tora Berger svarade för stora upphämtningar från sina 20:e och 33:e-placeringar från sprinten och slutade på en fjärde- respektive femteplats.

Resultat

Referenser 

 2010 Winter Olympics results: Women's 10 km Pursuit, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-17.

Damernas jaktstart